Флаг муниципального образования Алексе́евское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 августа 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2929.

Описание 
«Зелёное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка белую волнистую полосу габаритной шириной в 1/4 ширины полотнища, а посередине основной (зелёной) части — фигуру землемера с землемерным циркулем в правой руке из герба сельского поселения, воспроизведённую в белом, жёлтом и чёрном цветах».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство, а также плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Белая волнистая полоса вдоль древка символизирует реку Челбас, вдоль которой, расположены все населённые пункты Алексеевского сельского поселения.

Белый цвет (серебро) символизирует совершенство, мудрость, благородство, мир.

В зелёной части полотнища изображён землеустроитель Алексеев с жёлтым землемерным циркулем в руке — основоположник станицы Алексеевской и всего поселения.

Форма землемерного циркуля аллегорически показывает букву «А» — начальную букву названия сельского поселения.

Жёлтый цвет землемерного циркуля аллегорически показывает поля спелой пшеницы — выращиваемой на землях сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением человека